Партия Центра () — либеральная партия в Швеции. Основана в 1913 году, до 1958 года называлась «Крестьянский союз» («Фермерский союз», ). Лидер партии в 1971—1985 гг. Турбьёрн Фельдин трижды становился премьер-министром Швеции. Партия Центра позиционирует себя как несоциалистическая, однако, несмотря на это, сотрудничала с социал-демократами.
Поддерживает правительство социал-демократов с 2021 года.

Идеология 
Партия Центра была основана как политическая организация сельских жителей Швеции. Долгое время позиционировала себя как центристская, сотрудничая с партиями как правыми, так и левыми. В связи с урбанизацией страны ей пришлось не только сменить название, но и заняться привлечением городских избирателей. В данный момент центристы характеризуют свою идеологию как «зелёный либерализм». Главные задачи партии — охрана окружающей среды, борьба с изменением климата, развитие предпринимательства, занятость. В то же время партии пришлось ради членства в Альянсе за Швецию согласиться со строительством в стране новых атомных реакторов. Выступала против введения Евро в 2003 году.

Организационная структура 
Партия Центра состоит из дистриктов (), дистрикты из районов (), по одному на коммуну.

Высший орган — партийная дума (), между партийными думами — партийные правления (), высшие органы дистриктуальных организаций — дистриктуальные думы (), между дистриктуальными думами — дистриктуальные правления (), высшие органы районных организаций — районные собрания (), между районными собраниями — районные правления ().

Смежные организации:
 Союз молодёжи Партии Центра (Centerpartiets ungdomsförbund)
 Студенты Центра (Centerstudenter)
 Женщины Центра (Centerkvinnorna)
 ЛГБТ-сеть Партии Центра (Centerpartiets HBT-nätverk)

Участие в выборах 
На выборах в Риксдаг 17 сентября 2006 года набрала 7,88 % (437 389) голосов и получила 29 мест из 349, заняв 3-е место. По итогам состоявшихся 19 сентября 2010 года парламентских выборов партия получила 380 342 (6,6 %) голосов и 22 депутатских места. На парламентских выборах в 2014 году партия набрала  380 937  (6,1%) голосов. На парламентских выборах в 2018 году партия набрала 557 500 (8,61%) голосов.

Действующие депутаты Риксдага от партии 
В действующем Риксдаге Партия Центра имеет 31 мандат:

Анни Лёф — лидер партии (с 2011 года).
 Андерс В. Йонссон
 Алиреза Ахонди
 Андерс Окессон
 Анника Карлссон
 Даниэль Бэкстрем
 Эмиль Келлстрем
 Фредрик Кристенссон
 Хелена Линдал
 Хелена Вильхельмссон
 Йохан Хедин
 Йоханна Йонссон
 Джонни Като
Керстин Лундгрен
 Кристина Ингве
 Ларс Томссон
 Линда Модиг
 Магнус Эк
 Мартин Адаль
 Мартина Йоханссон
 Микаэль Ларссон
 Нильс Пааруп-Петерсен
 Ола Йоханссон
 Пер Лодениус
 Пер Аслинг
 Питер Хеландер
 Рикард Нордин
 София Нильссон
 Сольвейг Цандер
 Ульрика Хей
 Пер Шельдберг

Действующие депутаты Европарламента от партии 
 Фредрик Федерли
 Абир Аль-Сахлани

Бывшие депутаты Риксдага 
 Лена Эк — бывший министр охраны окружающей среды, бывший депутат Европарламента.

Примечания

Ссылки 
 
 устав
 Страница фракции в шведском парламенте

Политические партии Швеции
Либеральные партии
Аграрные партии